Hinojos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hinojos (ort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Hinojos (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar